Esta é uma lista de biológos, ordenados em ordem alfabética de acordo com seus sobrenomes:

B 
Joseph Banks, (1743-1820),  botânico
Anton de Bary, (1831-1888), cirurgião, botânico, microbiólogo

J 
Antoine Laurent de Jussieu, (1748-1836), botânico, biólogo.

T 
Armen Takhtajan, botânico

Botanicos
Botanicos